El nombre de Ermita de Santa Justa es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en advocación a Justa.

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita de Santa Justa y Rufina, ermita en la localidad de Agost, Alicante;
 Ermita de Santa Justa, ermita en la localidad de Gargallo, Teruel;
 Ermita de Santa Justa, ermita en la localidad de Campollo (Vega de Liébana), Cantabria;
 Ermita de Santa Justa y Rufina, ermita en la localidad de Llissá de Munt, Cataluña;
 Ermita de Santa Justa, ermita en la localidad de Santa Justa (Puértolas), Huesca - llamada también "de San Exuperio";
 Ermita de Santa Justa, ermita en la localidad de Ubiarco (Santillana del Mar), Cantabria;
 Ermita de Santa Justa, ermita en la localidad de Santa Eulalia (Ibiza), Baleares;

pt:Ermida de Santa Justa